Кирья́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Кирьянова, Анна Валентиновна (род. 1969) — российский психолог, писатель.
 Кирьянова, Виктория Владимировна (род. 1977) — российская художница-акварелист.

Топоним 
 Кирьянова — деревня, Чердынский район, Пермский край, Россия.